Гвадалупана има више значења:

 Гвадалупана (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупана, Гранха (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гвадалупана, Гранха (Чалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику